Király Attila (1970) színész, rendező
 Király Attila (1971) cselgáncsozó
 Király Attila (1990) úszó